Михаило Орешчанин (Београд, 7. септембра 1997) српски је фудбалер који тренутно наступа за Радник из Сурдулице.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Радничког Обреновац
Фудбалери Будућности Добановци
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу